Power Horse World Team Cup 2012 — международный мужской командный теннисный турнир, в 34-й раз проводимый ATP в Дюссельдорфе, Германия.

В 2012 году турнир прошёл на открытых грунтовых кортах с 20 по 26 мая.

Сборная Сербии вернула себе титул сильнейшей команды соревнования.

Прошлогодний победитель — сборная Германии — защищала свой титул, но не вышла из группы.

Регламент 
 Участвуют сборные, чьи два лучших теннисиста добились общего высокого показателя в рейтинге ATP прошедшего сезона.
 Восемь сборных команд поделены на две группы по четыре команды.
 Основной турнир проходит по круговой системе, и состоит из трёх матчей (два одиночных, один парный).
 Финал состоится между сборными, занявшими первое место в своей группе.

Участники

Групповой турнир

Красная группа

Положение команд

Аргентина — США

Чехия — Япония

Аргентина — Япония

Чехия — США

Чехия — Аргентина

США — Япония

Синяя группа

Положение команд

Хорватия — Сербия

Германия — Россия

Хорватия — Германия

Сербия — Россия

Сербия — Германия

Россия — Хорватия

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Кубок Хопмана 2012

Германия
Теннис
Май 2012 года
ARAG World Team Cup